Nzota na Nzoto est un album de l’artiste congolais Celeo Scram avec son orchestre Plus 10 sorti en 2008. Le , jour de l’anniversaire de ses jumeaux Marc Olivier et Marc Andy, il lance sur le marché son premier album Nzoto na Nzoto. Il figure régulièrement dans le top des  Congolais et Africains.

Liste des titres

Artistes ayant participé à l'album 
 Chant :
Sgauzoi Popcorn
Zigoto Arnold
Sebeli Sapango
Baba Descendant
Petit Alpaschino
Énergie
Celeo Scram

 Animation :
Herbis 320 Missile
Petit Ngiri Ngiri
Celeo Scram

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 2008
Album de musique congolais (RDC)